«Шум времени» может означать:
 «Шум времени» — книга автобиографических очерков О. Мандельштама 1925 года
 «» — роман Дж. Барнса 2016 года
 Шум времени — цикл радиопередач на радио «Орфей»